Премия имени Фредерика Эссера Неммерса по математике () — одна из крупнейших в США премий за достижения в области математики.

Премия была создана по завещанию братьев Фредерика и Эрвина Неммерсов, которые оставили 14 миллионов долларов США Северо-Западному университету на создание четырёх профессорских позиций в Келлогской школе менеджмента при университете, и на выплату премий по математике и экономике, которые в перспективе могли бы стать столь же престижными, как и Нобелевская премия.

С 2012 года размер премии составляет 200 тысяч долларов США. Лауреат премии должен провести 10 недель в Северо-Западном университете.

Список лауреатов 
 1994 — Юрий Манин
 1996 — Джозеф Келлер
 1998 — Джон Конвей
 2000 — Эдвард Виттен
 2002 — Яков Синай
 2004 — Михаил Громов
 2006 — Роберт Ленглендс
 2008 — Саймон Дональдсон
 2010 — Теренс Тао
 2012 — Ингрид Добеши
 2014 — 
 2016 — Янош Коллар
 2018 —

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Gromov, Rubinstein receive 2003-04 Nemmers Prizes 

Математические награды
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Северо-Западный университет